

Елвуд — місто, штат Індіана
 Елвуд — місто, штат Канзас
 Елвуд — місто, штат Юта
 Елвуд — селище, штат Іллінойс
 Елвуд — селище, штат Небраска
 Елвуд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Елвуд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк